31-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 4 апреля по 25 ноября 1969 года. Победителем турнира стал московский «Спартак».

Класс «А»

Первая группа «А»

Финал за 1-14 места. Итоговая таблица

Финал за 15-20 места. Итоговая таблица

Награды 
Лучший бомбардир — Владимир Проскурин (СКА) — 16 голов в 26 матчах, Николай Осянин («Спартак» (М)) — 16 голов в 30 матчах, Джемал Херхадзе («Торпедо» (Кт)) — 16 голов в 31 матче.

Из-за того, что по мнению журналиста газеты «Футбол — Хоккей» Геннадия Радчука Херхадзе и Проскурин забили по три гола в последнем матче в результате сговора, приз газеты «Труд» лучшему бомбардиру достался Осянину с формулировкой «Решение мотивировано тем, что Н. Осянин — игрок команды, ставшей чемпионом страны; забитые им голы в решающих матчах с командами „Динамо“ (Киев), ЦСКА, „Динамо“ (Москва) практически определили победу „Спартака“. Учитывается также то, что Н. Осянин выступал в составе сборной СССР и в чемпионатах страны провел около 250 матчей».

Вторая группа «А» 

Чемпионат СССР 1969 года во второй группе класса «А» проходил в два этапа:
 на первом этапе 87 клубов в четырёх подгруппах (вторая подгруппа была в свою очередь разбита на две зоны, разыгравшие две стадии) определяли участников финального турнира (лучшие команды в каждой подгруппе);
 на втором этапе клубы в финальном турнире разыграли путёвку в первую группу.

Финал за 1-4 места

Переходные игры для команд республик за право играть в классе «А»

Для команд Союзных республик 

«Гомсельмаш» получил место во второй группе класса «А».

Для команд Казахстана 

«Металлург» сохранил место во второй группе класса «А».

Для команд Средней Азии 

«Ташавтомаш» получил место во второй группе класса «А».

Класс «Б»

Финал РСФСР

Матч за 1-е место

Финал УССР

Закавказье

Казахстан

Средняя Азия

Источники

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона